The 1st Album () — дебютный студийный альбом немецкой диско-группы Modern Talking, впервые вышедший в виде виниловой пластинки в первой половине 1985 года в Германии (другие источники ошибочно указывают конец 1984 года).

Об альбоме 
The First Album включает в себя два международных хита — «You’re My Heart, You’re My Soul» и «You Can Win If You Want». Первая композиция была впервые выпущена в виде сингла в конце 1984, вторая — в начале 1985. После выпуска второго сингла вышел сам альбом. Всего в мире было продано около 6 млн копий альбома. Следует отметить, что некоторые из вошедших в альбом песен были уже выпущены ранее Дитером Боленом («The Night Is Yours, The Night Is Mine», «Lucky Guy») под псевдонимом Ryan Simmons и Томасом Андерсом (немецкий вариант песни «Lucky Guy» — «Es geht mir gut heut' Nacht» («Мне хорошо сегодня ночью» — пер.)) в 1983—1984 гг. Также в альбоме есть единственная песня дуэта, в которой пел куплеты Дитер Болен, а припев — Биргер Корляйс («There Too Much Blue in Missing You»).

Успех, отзывы и критика 
Альбому сопутствовал успех: в 1985 году он занял первые места в чартах Германии, Дании, Финляндии, Португалии, Турции, Израиля и Чили. К ноябрю 1985 уже было продано более миллиона копий, а журналисты писали о Modern Talking как о поп-феномене, сравнимом с группой ABBA.
Пресса писала об обложке альбома: «спортивный ботинок олицетворяет Дитера — спортсмена и рубаху-парня, а лакированная туфля — Бернда (Томаса Андерса) с его более элегантным прикидом. На сцене — так же, как в частной жизни».

Альбом собрал в Европе девять золотых наград, а в Германии, Австрии и Швеции — платину, и продержался в чартах 43 недели.

Список композиций

Высшие позиции в чартах (1985)

Участники записи
Modern Talking
Томас Андерс — вокал (кроме 3 трека)
Дитер Болен — аранжировки, продюсирование, вокал в куплетах 3 трека

Другие участники
Рольф Кёлер, Михаэль Шольц, Детлеф Видек — бэк-вокал
Биргер Корлейс — вокал (3), бэк-вокал
Луис Родригес — со-продюсирование, инжиниринг
Манфред Вормстейн — арт-директор, дизайн
Фридерик Габовиц — фотография

Примечания 

Альбомы Modern Talking
Дебютные альбомы 1985 года